XXX:

Порно 
 XXX — позначення для порнографії.
 .xxx — пропонований домен верхнього рівня для порноіндустрії.

Музика 
 XXX (альбом ZZ Top) — 13-й студійний альбом рок-групи ZZ Top, випущений в 1999 році.
 XXX (альбом Кукриніксів) — 6-й альбом рок-гурту «Кукринікси», вийшов у 2007 році.
 XXX (саундтрек) — саундтрек до однойменного блокбастеру xXx
 XXX (альбом Денні Брауна) — другий студійний альбом репера Денні Брауна, виданий 15 серпня 2011 року

Інше 
 XXX — число 30, записане римськими цифрами.
 XXX століття
 Три ікси () — американський бойовик з Віном Дізелем у головній ролі, США, 2002 рік. Режисер — Роб Коен.
 XXX корпус (Велика Британія)
 XXX Літні Олімпійські ігри